Brittenia kan syfta på:

 Brittenia (djur) – ett släkte  tvåvingar
 Brittenia (växter) – ett släkte av växter